Ӹ, ӹ  — кирилична літера, 33-тя літера гірськомарійської абетки, утворена від Ы. Її було введено в абетку 1929 року. Позначає неогублений голосний звук заднього ряду високого піднесення /ɯ/.

Комп'ютерні коди

Див. також 

 Кириличні літери в різних абетках

Посилання 

 Ӹ на сайті Scriptsource.org 

Літери з умлаутом‎